Сен-Виго́р-ле-Гран () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бейё. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14663.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2011 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1203 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 793 были экономически активными, 410 — неактивными (показатель активности — 65,9 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 793 активных жителей работали 720 человек (371 мужчина и 349 женщин), безработных было 73 (38 мужчин и 35 женщин). Среди 410 неактивных 98 человек были учениками или студентами, 217 — пенсионерами, 95 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Вигор-ле-Гран 

Коммуны департамента Кальвадос